urgomphus – wyrostek na odwłoku larwy
 Urogomphus – rodzaj wymarłych ważek

Przypisy